666 может означать:
 666 — натуральное число.
 Число зверя — число 666 в мистическом понимании.
 666 год — год.

Музыка 
 666 (группа) — музыкальная группа из Германии.
 Deströyer 666 — метал-группа из Австралии, сочетающая в своей музыке элементы блэк-метала и трэш-метала.
 666 (музыкальная группа, Венгрия) — музыкальная группа из Венгрии.
 666 — альбом греческой рок-группы Aphrodite's Child.
 666 — сингл Акселя Куна
 Greatest Lovesongs Vol. 666 — дебютный студийный альбом финской рок-группы HIM.
 666 Ways to Love: Prologue — мини-альбом рок-группы HIM, изданный в 1996 году в количестве 1000 экземпляров.
 «Your Sweet 666» — песня рок-группы HIM, выпущенная в 1998 году.

Кино 
 666 ()

Манга 
 666 Satan — японская манга, придуманная и нарисованная Сэйси Кисимото и публиковавшаяся в журнале Monthly Shonen Gangan.

Космос 
 NGC 666 — галактика в созвездии Треугольник.
 (666) Дездемона — астероид главного пояса, открыт 23 июля 1908 года .

Корабли 
 U-666 — средняя немецкая подводная лодка типа VIIC времён Второй мировой войны.